Gyltan kan syfta på följande platser:

Finland 

Gyltan, Pargas, en fjärd i Åboland, 
Gyltan, Raseborg, en ö i Nyland,

Sverige 

Gyltan, Värmland, en sjö i Årjängs kommun,